O título de Conde de Figueiró foi criado em 1620 pelo rei D. Filipe III de Espanha a favor de Francisco de Vasconcelos, 1º conde de Figueiró.

Titulares 
 Francisco de Vasconcelos
 D. Pedro de Lancastre
 D. José Luís de Lancastre
 Luís de Vasconcelos e Sousa
 António de Vasconcelos e Sousa
 D. António de Almeida Correia de Sá

Figueiro